Software Arts — частная компания по разработке программного обеспечения. Основана Дэном Бриклином и Бобом Фрэнкстоном в 1979 году. Была опубликована компанией VisiCorp.

Основные продукты: VisiCalc и TK Solver.

В 1985 году компания была куплена Lotus Software.

Ссылки 
 Официальный сайт (англ.)

Компании, основанные в 1979 году